Передовой хребет:
 Передовой хребет (Кавказ)
 Передовой хребет (Скалистые горы)